Il singolare del torneo di tennis Seguros Bolivar Open Bogotá 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Mariano Puerta che ha battuto in finale Ricardo Hocevar 7-62, 7-5.

Teste di serie 

 Alejandro Falla (quarti di finale)
 Thiago Alves (secondo turno)
 Fernando Vicente (primo turno)
 Mariano Puerta (Campione)

 João Souza (secondo turno)
 Sebastián Decoud (secondo turno)
 Ricardo Mello (quarti di finale)
 Xavier Malisse (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Seguros Bolivar Open Bogotá 2008